Антуан Морис Антельм Билькар или (в немецких источниках) Мориц Билькар (; , 3 августа 1876, Люр — 8 декабря 1940, Алжир) — французский , мастер, участник крупных международных соревнований.

Родился в городе Люр (департамент Верхняя Сона, область Франш-Конте). Выдвинулся в парижских клубных турнирах. Участвовал в соревнованиях Германского шахматного союза (в 1900 году — в главном турнире). В 1902 году был приглашен в турнир мастеров в Монте-Карло, но потом отказался от участия. Участвовал в турнире 1907 г. в Остенде, который был одним из главных соревнований того времени.

Большую часть жизни прожил в Алжире (в то время французская колония).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки